Джеланды — название населённых пунктов:
 
 Джеланды — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Джеланды — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области России.